Кальтенборн () — немецкий топоним и фамилия. Известные носители:

  (1921—1999) — немецкий политик.
 Кальтенборн, Мониша (род. 1971) — главный исполнительный директор команды Формулы-1 Sauber.
  (1836—1898) — прусский военачальник.

Топоним 
 Кальтенборн — община в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.